Omak steht für folgende geografische Objekte:
 Omak (Washington), eine Stadt im Okanogan County im US-Bundesstaat Washington
 Omak Airport, den Flughafen der Stadt Omak (Washington)
 Greater Omak, eine Metropolregion im zentralen US-Bundesstaat Washington
 Omak Lake, einen See in der Metropolregion Greater Omak
 Omak Rock, einen Felsen in der Metropolregion Greater Omak
 North Omak, einen Census-designated place im Okanogan County

OMAK steht für

 Der Ost- und Mitteleuropäische Arbeitskreis (in Nordrhein-Westfalen 1956 bis 1998)